Геноци́д (от  — род, племя и  — убиваю) — форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую путём:
 убийства членов этой группы;
 причинение серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;
 мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе;
 насильственной передачи детей из одной человеческой группы в другую;
 предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы.

Резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года утверждена Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, в которой дано определение геноцида, и признание его (а также покушение на геноцид, публичные призывы к нему, соучастие в геноциде и заговор с целью геноцида) международным преступлением, независимо от того, совершён он в мирное или военное время, частным, должностным лицом или правительством. В отношении выдачи виновных геноцид не рассматривается как политическое преступление, и виновным не должно предоставляться политическое убежище.

Лица, обвиняемые в совершении геноцида, должны быть судимы компетентным судом того государства, на территории которого было совершено это деяние, или международным уголовным судом, при условии, что он имеет юрисдикцию в отношении сторон. Международным органом уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества, а также военную агрессию, с 1998 года является Международный уголовный суд в Гааге.

История термина 

До 1944 года для описания преднамеренных систематических убийств использовались различные термины, в том числе «резня», «истребление» и «преступления против человечности». В 1941 году Уинстон Черчилль, описывая вторжение Германии в Советский Союз, говорил о «преступлении без имени».

Гибридное слово «геноцид» является сочетанием греческого слова γένος («раса, люди») и латинского суффикса -caedo («акт убийства»). Термин «геноцид» был впервые введён в обиход польским юристом еврейского происхождения Рафаэлем Лемкиным. В 1933 году Р. Лемкин на международной конференции по унификации международного права в Мадриде предложил разработать международную конвенцию против геноцида, а также выделил следующие признаки геноцида:
 Разрушение культурных ценностей и исторического наследия посредством передачи детей одной этнической группы в другую, принудительного и систематического изъятий цивилизационнокультурных элементов, запрет на использование родного языка, систематического уничтожения книг на родном языке этой группы, разрушения объектов исторического и культурного наследия (памятников, религиозных учреждений, музеев и т. д.).
 Акты жестокой агрессии в отношении отдельных физических и социальных лиц; насильственное вторжение в частную жизнь представителей конкретных групп; целенаправленное уничтожение исторической, культурной и экономической основ этих групп.

Слово геноцид использовалось в обвинительных актах на судебных процессах в Нюрнберге, проводившихся с 1945 года, но исключительно в качестве описательного термина, но ещё не в качестве официального юридического термина. Так называемые польские судебные процессы по геноциду Артура Грейзера и Амона Леопольда Гота в 1946 году были первыми судебными процессами, в которых в приговоры был включен термин геноцид. Международный правовой статус этот термин получил после Второй мировой войны в декабре 1948 года («Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него») как понятие, определяющее тягчайшее преступление против человечества.

Для предотвращения юридических и логических коллизий применение термина некоторыми юристами считается оправданным только по отношению к событиям после 1948 года. «Юрисконсульты утверждают, что Конвенция не содержит положений, которые допускали бы его ретроактивное применение. Напротив, говорят они, Конвенция однозначно исходит из того, что цель её — возложить обязательства только на государства-участники и только на будущее». С другой стороны, «Статья 28 Венской конвенции о праве договоров, на которую они ссылаются в подтверждение тезиса, что „международное право вообще запрещает ретроактивное применение договоров“, вовсе не исключает обратное действие договоров, а только обуславливает это наличием желания сторон договора. Венская конвенция о праве договоров вступила в силу 27 января 1980 года, то есть уже после вступления в силу Конвенции о геноциде. Поэтому, если следовать логике юрисконсультов, она не применима к более ранней Конвенции о геноциде».

Первая редакция «Конвенции…» также включала в определение и политические убийства, но СССР и некоторые другие страны не согласились считать действия, направленные против групп, идентифицированных по политическим или социальным признакам, геноцидом. Поэтому по политическим и дипломатическим соображениям эти группы были исключены из «Конвенции…».

<…> Я всё больше и больше отождествлял себя со страданиями жертв, число которых росло по мере того, как продолжал изучать историю. Я понял, что память не только призвана регистрировать события прошлого, но и стимулировать совесть человека. Вскоре последовали современные примеры геноцида, такие как резня армян в 1915 г. Мне стало ясно, что многообразие наций, религиозных групп и рас имеет важное значение для цивилизации, ибо каждая из этих групп призвана выполнить миссию и внести вклад в плане культуры. <…> Я решил стать юристом и добиться запрещения геноцида и его предотвращения посредством объединения усилий стран.

Признание и ответственность 
Геноцид признан международным преступлением. В частности, в Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за геноцид как за преступление против мира и безопасности человечества (ст. 357 Уголовного кодекса). В УК РФ определение геноцида в целом совпадает с определением ООН, но последний пункт формулируется иначе: насильственное переселение либо иное создание жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы.

Тем не менее, признание факта геноцида на международном уровне само по себе зачастую является проблематичным. Во многих случаях власть, которой инкриминируется акт геноцида, не желает признавать его; обратное происходит лишь в редких случаях, и то весьма часто акт геноцида признаётся уже преемниками власти, его совершившей. Нередки случаи, когда геноцид признаётся лишь отдельными третьими государствами.

История 

Геноцид относится к числу наиболее распространённых международных преступлений и может проявиться как в мирное время, так и во время конфликтов.

В истории человечества можно найти немало случаев геноцида, начиная с древнейших времён и вплоть до наших дней. Особенно это характерно для истребительных войн и опустошительных нашествий, походов завоевателей, внутренних этнических и религиозных столкновений, для образования колониальных империй европейских держав. По оценкам Political Instability Task Force, в период с 1956 по 2016 год было совершено 43 геноцида, в результате которых погибло около 50 миллионов человек. По оценкам УВК ООН по делам беженцев, до 50 миллионов человек стали перемещенными лицами до 2008 года.

Некоторые примеры геноцида в XX веке:
 Истребление племён гереро и нама в 1904—1907 годах.
 Истребление и депортация христиан в Османской империи в 1915—1923 годах (см.: Геноцид армян; Геноцид понтийских греков; Геноцид ассирийцев).
 Истребление нацистской Германией во время Второй мировой войны евреев (см.: Холокост), цыган (см.: Геноцид цыган).
 Истребление в годы Второй мировой войны профашистским хорватским режимом Павелича сербов (см.: Геноцид сербов (1941—1945)).
 Репрессии по «национальным линиям» в СССР (1937—1938). Серия массовых репрессивных кампаний, проводившихся органами НКВД в период Большого террора 1937—1938 годов и направленных в основном против лиц иностранных для СССР национальностей (поляков, немцев, латышей, греков и других). Частью исследователей рассматривается как акты геноцида.
 Депортации народов в СССР. Тотальной депортации сталинским режимом в районы Урала, Сибири и Средней Азии были подвержены: корейцы, немцы, финны-ингерманландцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары и турки-месхетинцы. Кроме того значительным депортациям подверглись и другие народы (Депортация поляков, кумыков и др.). Депортации были признаны Верховным Советом РСФСР как акт геноцида — см. преамбулу и ст. 2 Закона РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов»).
 В августе 1960 года Международная комиссия юристов заявила в своём докладе, что «акты геноцида были совершены в Тибете в попытке уничтожить тибетцев как религиозную группу».
 Истребление режимом Пол Пота и Иенг Сари в 1975—1979 годах в Камбодже до трёх миллионов камбоджийцев (оно часто называется геноцидом, хотя национальность жертв не имела определяющего значения, если не говорить об отдельных национальных меньшинствах). См.: Красные кхмеры, Поля смерти.
 Истребление иракскими войсками курдского населения северного Ирака — в частности, в процессе операции Анфаль 1987—1989 годов.
 Геноцид в Руанде 1994 года — массовая резня в Руанде, в результате которой представители племени хуту истребили 800 тысяч человек из племени тутси.
 Резня в Сребренице (1995) — массовое убийство боснийских мусульман боснийскими сербами. Также в ходе боснийской войны 1992—1995 годов были этнические чистки среди мирного населения.

Связанные понятия 
Применяются также термины  и . Термин  понимается как косвенные действия, направленные на полное или частичное уничтожение группы, препятствующие её воспроизводству или создающие условия, которые могут угрожать её физическому существованию; в отличие от прямого геноцида, прямых действий, которые направлены на полное или частичное уничтожение группы;  не считается геноцидом в соответствии пониманием геноцида в рамках Конвенции ООН. Термин  применялся в отношении афроамериканского низшего класса и описывался как «навязывание разрушительных жизненных условий», которые «подрывают» «существование» «чёрных» и в значительной степени способствуют их угнетению и сокращению продолжительности жизни.

См. также 
 Международная ассоциация исследователей геноцида
 Геноцид коренных народов
 Индейская демографическая катастрофа
 Этноцид
 Культурный геноцид

Примечания

Литература

Ссылки 

 Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» № 1107-1 от 26 апреля 1991 (по состоянию на 1 января 2008). Ст. 2.
 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, утверждена и предложена к подписанию и ратификации резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 260 A (III) от 9 декабря 1948 г.

 
Международное право